Ogeum-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Ogeum-dong, Gunpo, stadsdel i Gunpo, Gyeonggi, 
 Ogeum-dong, Seoul, stadsdel i Songpa-gu, Seoul,